A Marinha dos Estados Unidos teve seis navios chamados USS Virginia:

 : uma fragata que serviu de 1777 a 1778.
 : um navio de linha cancelado incompleto.
 : um navio a vapor que serviu de 1863 a 1865.
 : um couraçado pré-dreadnought da Classe Virginia que serviu de 1906 a 1920.
 : um cruzador de mísseis guiados da Classe Virignia que serviu de 1976 a 1994.
 : um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2004.